Rossel steht für:
 Rossel oder Yélî Dnye, auf der Insel Rossel in Papua-Neuguinea gesprochene Sprache
 Édouard Rossel, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Automobiles Rossel, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Groupe Rossel, zeitweilig auch: Agence Rossel, belgische Mediengruppe

Rossel ist Name geographischer Gegenstände:

Ort:
 Rossel (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Rossel (Elbe), rechter Zufluss der Elbe bei Roßlau, kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Rossel (Saar), linker Zufluss der Saar bei Wehrden, Stadt Völklingen, Regionalverband Saarbrücken, Saarland; Oberlauf in Lothringen

Sonstiges:
 Mount Rossel (2250 m), Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Rossel (Insel), Insel des Louisiade-Archipels bei Papua-Neuguinea
 Rossel (Rüdesheim), Kunstruine im Landschaftspark Niederwald bei Rüdesheim am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Rossel (Niederwald), Blockschutthalde aus Taunusquarzit im Niederwald bei Rüdesheim am Rhein, Naturdenkmal

Rossel ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Rossel (* 1978), peruanischer Boxer
 Alfred Rossel (1841–1926), französischer Liedermacher (Chansonnier) und Komponist
 Eduard Ergartowitsch Rossel (* 1937), russischer Politiker
 Élisabeth-Paul-Édouard de Rossel (1765–1829), französischer Astronom und Konteradmiral
Jacques Rossel (1915–2008), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Jean Rossel (1884–1944), Schweizer Jurist und Eidgenössischer Bundesrichter
 Karl Rossel (1815–1872), deutscher Schulmann und Historiker
 Louis Rossel (1844–1871), französischer Politiker und Militärskapitän
 Marie-Thérèse Rossel (1910–1987), belgische Zeitungsunternehmerin
 Seymour Rossel (* 1945), US-amerikanischer Autor und Rabbiner
 Virgile Rossel (1858–1933), Schweizer Jurist, Politiker und Autor, Nationalratspräsident 1909/10

Siehe auch:
 Rosell
 Rössel
 Roessel
 Rößel